Мёссбауэр:
 Мёссбауэр, Рудольф Людвиг
 Эффект Мёссбауэра
 Мёссбауэровская спектроскопия
 Мёссбауэровские изотопы